Puńki – dawny chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle.
 Puńki – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja.
 Puńki – dawna osada na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.